Rejon steht für:
 Rejón, Holzstab für den Stierkampf zu Pferd 

Rejon ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Rejon Huchin (* 1997), mexikanischer Dichter, Kulturmanager und Journalist
 Alfonso Gomez-Rejon (* 1972), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Auguste Rejon (1893–1973), französischer Politiker 
 Chloé Réjon (* 1972), französische Schauspielerin 
 Guillermo Rejón Miguel (* 1976), spanischer Basketballspieler 
 Juan Rejón (um 1440–1481), kastilischer Eroberer und Kolonialist im Auftrag der Krone
 Pierre Réjon (1895–1920), französischer Kampfpilot des Ersten Weltkriegs 

Siehe auch:
 Rajon
 Rayon